Anundo das Estradas — rei lendário sueco do 
 Anundo — rei sueco do , segundo Rimberto de Hamburgo, talvez idêntico a Anundo de Upsália
 Anundo de Upsália — rei sueco do 
 Anundo Jacó — rei sueco do 
 Anundo Gårdske da Suécia — rei sueco do 
 Anundo (filho de Emundo) — príncipe sueco do 

Desambiguações de antropônimos